Lac Clair peut se référer à:

Hydronymes

Lac Clair (rivière aux Rats), un plan d’eau du territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
Lac Clair (Sainte-Christine-d'Auvergne), un lac du versant de la rivière Noire, chevauchant Sainte-Christine-d'Auvergne et Saint-Alban, MRC Portneuf, Capitale-Nationale, Québec, Canada.